I cavalieri del cielo
 titolo originale del film Sky Fighters